Everytime We Touch – album Cascady
 "Everytime We Touch" - singel Davida Guetty
 "Everytime We Touch" - singel Maggie Reilly
 "Everytime We Touch" - singel Cascady